James Cerretani och Dick Norman var titelförsvarare, men Norman valde att inte ställa upp i turneringen detta år..
Cerretani spelade tillsammans med Prakash Amritraj, men de blev utslagna i första omgången - 4-6, 6-7(6) - mot Eric Butorac och Rajeev Ram.
Rohan Bopanna och Aisam-ul-Haq Qureshi vann finalen - 6–2, 3–6, [10]–[5] - mot Karol Beck och Harel Levy.

Seedning

  Wesley Moodie   Kevin Ullyett (Första omgången)
  Johan Brunström   Jean-Julien Rojer (Kvartsfinal)

 
<li>  Eric Butorac   Rajeev Ram (Semifinal)
<li>  Jeff Coetzee   Rogier Wassen (Första omgången)

Lottning

Lottning

Referenser
 Main Draw Doubles

SA Tennis Open 2010